Сильтепек:

 Сильтепек — небольшой город в Мексике, штат Чьяпас.
 Сильтепек — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.